Pesonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1927), homme politique finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1938), joueur américain de football américain 
Harri Pesonen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Janne Pesonen (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace

 (1868-1957), homme politique finlandais
, coureur motocycliste finlandais
 (1868-1936), homme politique finlandais
Pentti Pesonen (né en 1938), fondeur finlandais
 (né en 1985), gardien finlandais de football
 (1888-1966), homme politique finlandais

Voir aussi
(11263) Pesonen, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois